Amyntor ist der Name folgender Personen:

In der griechischen Mythologie:
 Amyntor (Sohn des Ormenos)
 Amyntor (Sohn des Aigyptos), Gemahl der Danaide Damone
 Amyntor (Sohn des Phrastor)

Weiters:
 Gerhard Amyntor, Schriftsteller